Een gewest van Japan, ook wel bekend als Kansai
 Een keten van kapperszaken in Nederland, zie Kinki Kappers